Op Roland Garros 1991 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 29 mei tot en met 9 juni 1991.

Algemeen

Samenvatting 
De titelverdedigers Arantxa Sánchez Vicario en Jorge Lozano waren het zesde reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaars.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse team Patty Fendick en Patrick Galbraith, dat (net als alle andere reekshoofden) een vrijstelling voor de eerste ronde had gekregen, verloor hun openingspartij in de tweede ronde.

De als twaalfde geplaatste Tsjechoslowaakse zus en broer Helena Suková / Cyril Suk wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het als veertiende geplaatste Nederlandse koppel Caroline Vis en Paul Haarhuis in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Geen van beiden had eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Belgische en Nederlandse spelers 
De Belg Libor Pimek was met Larisa Savtsjenko uit de toenmalige Sovjet-Unie als dertiende geplaatst. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van de titelverdedigers.

Er deden acht Nederlanders mee (drie paren en twee anders gekoppelde spelers):
 Caroline Vis en Paul Haarhuis waren het veertiende reekshoofd. Zij bereikten de finale.
 Brenda Schultz en Mark Koevermans waren het tiende reekshoofd. Zij bereikten de derde ronde.
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen kwamen niet voorbij de eerste ronde.
 Carin Bakkum en haar Amerikaanse partner Bret Garnett waren te elfder ure als alternates tot het toernooi toegelaten, ter vervanging van een van de twee afgemelde reekshoofden. Door deze plaatsing kregen zij een vrijstelling voor de eerste ronde. Zij wonnen hun openingspartij en bereikten daarmee de derde ronde.
 Michiel Schapers speelde samen met de Italiaanse Laura Golarsa. Voor hen was de eerste ronde het eindstation.

Prijzengeld

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.4)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1991